Scabiosa ist

 der wissenschaftliche Name der Pflanzengattung der Skabiosen
 ein Asteroid des Hauptgürtels, siehe (1228) Scabiosa